Blang Preh (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Blang Preh (Seunagan Timur), een plaats in Indonesië